Ierace – navarca spartano (389-388 a.C.)
 Antioco Ierace –  sovrano dell'Impero seleucide (255 a.C. circa – 227 a.C.)
 Ierace – governatore romano (404)
 Severo Ierace – pittore italiano (... – 1541)